Kartagina – совместный альбом польского рэпера O.S.T.R. с канадским продюсером Marco Polo, вышедший 4 марта 2014 года. В записи этого альбома приняли участие Lil' Fame из M.O.P., Hades, Kochan, Zorak, Torae и Cadillac Dale. Альбом дебютировал на первом месте в польских чартах.

Список композиций

Примечания